

Zoologie

Dans le genre Chinchilla 
 Chinchilla, un genre biologique regroupant des rongeurs d'Amérique du Sud. Il comprend les rares espèces sauvages ainsi que le chinchilla domestique
 Chinchilla à longue queue, un chinchilla sauvage de l'espèce 
 Chinchilla à queue courte, un chinchilla sauvage de l'espèce 
 Chinchilla, nom usuel donné au chinchilla domestique d'élevage

Par allusion à sa fourrure grise 
 Chinchilla, appellation familière données en français à un manteau en fourrure de chinchilla;
 Chinchilla, une couleur grise, nuancée de perle, rappelant celle du chinchilla sauvage, dite aussi « gris chinchilla ».
 Chinchilla, une nuance de robe chez certains animaux, de couleur gris chinchilla. On la rencontre par exemple chez le chat ou chez le lapin;
 «  », une couleur de robe. Se dit lorsque 1/8e du poil est foncé chez un animal « colourpoint ».

Toponyme 

 Chinchilla (îles), îles du Pacifique;
 Chinchilla (aéroport), un aéroport du Chili, code AITA : CCL;
 Chinchilla (Queensland), une petite ville du Queensland, en Australie ;
 Chinchilla (Pennsylvanie), une ville de Pennsylvanie aux États-Unis;
 Chinchilla de Monte-Aragón, une ville d'Espagne (Albacete);
 Comté de Chinchilla, un comté d'Australie;
 La Chinchilla (Malaga), une ville d'Espagne (Malaga);
 Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla (réserve provinciale alto-andine du Chinchilla), un ensemble de petits lacs et lagunes situés en Argentine (département de Rinconada).

Patronyme 

 Chris Chinchilla, un ancien membre du groupe de rock britannique Art Brut;
 Javier Chinchilla, un assistant réalisateur espagnol, entre autres pour le film Indiana Jones et la Dernière Croisade ;
 José Chinchilla, gouverneur de Cuba d' à ;
 José Luis Chinchilla, acteur de cinéma (rôle d'Anderson, dans L'Île au trésor (film, 1972))
 Laura Chinchilla (née en 1959), présidente de la république du Costa Rica de 2010 à 2014.
María Chinchilla Recinos (1909-1944), enseignante guatémaltèque.
 Pablo Chinchilla (né en 1978), un joueur de football du Costa Rica, club LD Alajuelense;

Patronyme composé 
 Dolores Gasset y Chinchilla, épouse de l'écrivain et journaliste espagnol José Ortega Munilla
 Carlos Samayoa Chinchilla, un écrivain du Guatemala.

Noms divers 
 Chinchilla (groupe), un groupe de heavy metal allemand;
 Chinchilla Charlie (Chowchilla Charlie en V.O.), un personnage du jeu d'aventure graphique Grim Fandango, réalisé par LucasArts en 1998.

Œuvre 

 Chinchilla, une pièce de théâtre de Robert David MacDonald.
 Chinchilla, un roman d'Elisabeth Hennebert, 2004 (Prix Relay du roman d'évasion)
 Los Chinchillas, gravure de Francisco de Goya (1799)

Voir aussi 
 Noces de chinchilla, 67 ans de mariage. Voir Anniversaires de mariage
 Grand Chinchilla, une race de lapin domestique
 Rats chinchillas, rongeurs de la famille des  d'aspect approchant